

Storia 
 Vendramin – famiglia patrizia veneziana
 Andrea Vendramin (1393-1478) – 71º doge della Repubblica di Venezia

Religione 
 Francesco Vendramin (1555-1619) – cardinale e patriarca cattolico italiano

Architettura 
 Ca' Vendramin Calergi – palazzo veneziano

Pagine correlate 
 Vendrame